El Gran Premio de la República Argentina de 1994 fue la decimotercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 23 al 25 de septiembre de 1994 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, situado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La carrera de 500cc fue ganada por Mick Doohan, seguido de Doug Chandler y John Kocinski. Tadayuki Okada ganó la prueba de 250cc, por delante de Max Biaggi y Tetsuya Harada. La carrera de 125cc fue ganada por Jorge Martínez, Noboru Ueda fue segundo y Stefano Perugini tercero.

Resultados 500cc 

 Pole Position: John Kocinski, 1:45.346
 Vuelta Rápida: Mick Doohan, 1:46.270

Resultados 250cc 

 Pole Position: Loris Capirossi, 1:47.576
 Vuelta Rápida: Tetsuya Harada, 1:47.336

Resultados 125cc 

 Pole Position: Noboru Ueda, 1:52.688
 Vuelta Rápida: Stefano Perugini, 1:52.268

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 2 de junio de 2017.

Gran Premio de Argentina de Motociclismo
Argentina
Deporte en Argentina en 1994